Aragona je lahko:
 Geografija
 Aragona, naselje v Italiji

 Ljudje
 Giovanni Vincenzo Acquaviva d'Aragona, italijanski kardinal
 Giulio Acquaviva d'Aragona, italijanski kardinal
 Guido Bentivoglio d'Aragona, italijanski kardinal
 Ottavio Acquaviva d'Aragona mlajši, italijanski kardinal